Începând cu anul 2002 Nigerul este împărțit din punct de vedere administrativ în 7 regiuni, care la randul lor sunt împărțite în 36 de departamente și 265 de comune.

{| class="wikitable sortable" 
|+ Regiunile și departamentele Nigerului
! Regiune 
! Departament 
! Populație 
! Suprafață 
! Densitate 
! Reședință 
|---
| align=left | Agadez || align=left | Bilma || align=right | 27.146 || align=right | 286.279 || align=right | 0,1 || align=left | Bilma 
|---
| align=left | Agadez || align=left | Tchirozérine || align=right | 328.018 || align=right | 154.746 || align=right | 2,1 || align=left | Tchirozérine 
|---
| align=left | Agadez || align=left | Arlit || align=right | 156.024 || align=right | 216.774 || align=right | 0,7 || align=left | Arlit 
|---
| align=left | Agadez || align=left | - || align=right | 511.188 || align=right | 667.799 || align=right | 0,8 || align=left | Agadez 
|---
| align=left | Diffa || align=left | Diffa || align=right | 209.249 || align=right | 7.563 || align=right | 27,7 || align=left | Diffa 
|---
| align=left | Diffa || align=left | Maïné-Soroa || align=right | 202.534 || align=right | 16.338 || align=right | 12,4 || align=left | Maïné-Soroa 
|---
| align=left | Diffa || align=left | N’Guigmi || align=right | 77.748 || align=right | 133.005 || align=right | 0,6 || align=left | N’Guigmi 
|---
| align=left | Diffa || align=left | - || align=right | 489.531 || align=right | 156.906 || align=right | 3,1 || align=left | Diffa 
|---
| align=left | Dosso || align=left | Boboye || align=right | 372.904 || align=right | 4.794 || align=right | 77,8 || align=left | Birni N'Gaouré 
|---
| align=left | Dosso || align=left | Dogondoutchi || align=right | 682.289 || align=right | 11.936 || align=right | 57,2 || align=left | Dogondoutchi 
|---
| align=left | Dosso || align=left | Dosso || align=right | 488.509 || align=right | 8.587 || align=right | 56,9 || align=left | Dosso 
|---
| align=left | Dosso || align=left | Gaya || align=right | 349.794 || align=right | 4.446 || align=right | 78,7 || align=left | Gaya 
|---
| align=left | Dosso || align=left | Loga || align=right | 184.843 || align=right | 4.081 || align=right | 45,3 || align=left | Loga 
|---
| align=left | Dosso || align=left | - || align=right | 2.078.339 || align=right | 33.844 || align=right | 61,4 || align=left | Dosso 
|---
| align=left | Maradi || align=left | Aguié || align=right | 386.197 || align=right | 3.001 || align=right | 128,7 || align=left | Aguie 
|---
| align=left | Maradi || align=left | Dakoro || align=right | 606.862 || align=right | 17.670 || align=right | 34,3 || align=left | Dakoro 
|---
| align=left | Maradi || align=left | Guidan Roumdji || align=right | 485.743 || align=right | 4.929 || align=right | 98,5 || align=left | Guidan-Roumdji 
|---
| align=left | Maradi || align=left | Madarounfa || align=right | 612.798 || align=right | 3.773 || align=right | 162,4 || align=left | Madarounfa 
|---
| align=left | Maradi || align=left | Mayahi || align=right | 546.826 || align=right | 6.952 || align=right | 78,7 || align=left | Mayahi 
|---
| align=left | Maradi || align=left | Tessaoua || align=right | 479.384 || align=right | 5.471 || align=right | 87,6 || align=left | Tessaoua 
|---
| align=left | Maradi || align=left | - || align=right | 3.117.810 || align=right | 41.796 || align=right | 74,6 || align=left | Maradi 
|---
| align=left | Tahoua || align=left | Abalak || align=right | 112.273 || align=right | n/d || align=right |  || align=left | Abalak 
|---
| align=left | Tahoua || align=left | Birni N'Konni || align=right | 504.783 || align=right | 5.317 || align=right | 94,9 || align=left | Birni N'Konni 
|---
| align=left | Tahoua || align=left | Bouza || align=right | 386.093 || align=right | 3.777 || align=right | 102,2 || align=left | Bouza 
|---
| align=left | Tahoua || align=left | Illéla || align=right | 366.704 || align=right | 6.933 || align=right | 52,9 || align=left | Illéla 
|---
| align=left | Tahoua || align=left | Kéita || align=right | 303.469 || align=right | 5.297 || align=right | 57,3 || align=left | Kéita 
|---
| align=left | Tahoua || align=left | Madaoua || align=right | 443.902 || align=right | 4.856 || align=right | 91,4 || align=left | Madaoua 
|---
| align=left | Tahoua || align=left | Tahoua || align=right | 500.361 || align=right | 9.743 || align=right | 51,4 || align=left | Tahoua 
|---
| align=left | Tahoua || align=left | Tchintabaraden || align=right | 124.337 || align=right | n/d || align=right |  || align=left | Tchintabaraden 
|---
| align=left | Tahoua || align=left | - || align=right | 2.741.922 || align=right | 113.371 || align=right | 24,2 || align=left | Tahoua 
|---
| align=left | Tillabéri || align=left | Filingué || align=right | 553.127 || align=right | 26.217 || align=right | 21,1 || align=left | Filingué 
|---
| align=left | Tillabéri || align=left | Kollo || align=right | 443.371 || align=right | 10.002 || align=right | 44,3 || align=left | Kollo 
|---
| align=left | Tillabéri || align=left | Ouallam || align=right | 383.632 || align=right | 22.093 || align=right | 17,4 || align=left | Ouallam 
|---
| align=left | Tillabéri || align=left | Say || align=right | 316.439 || align=right | 14.430 || align=right | 21,9 || align=left | Say 
|---
| align=left | Tillabéri || align=left | Téra || align=right | 579.658 || align=right | 15.794 || align=right | 36,7 || align=left | Téra 
|---
| align=left | Tillabéri || align=left | Tillabéri || align=right | 295.898 || align=right | 8.715 || align=right | 34 || align=left | Tillabéri 
|---
| align=left | Tillabéri || align=left | - || align=right | 2.572.125 || align=right | 97.251 || align=right | 26,4 || align=left | Tillabéri 
|---
| align=left | Zinder || align=left | Gouré || align=right | 318.861 || align=right | 95.182 || align=right | 3,4 || align=left | Goure 
|---
| align=left | Zinder || align=left | Magaria || align=right | 696.717 || align=right | 8.434 || align=right | 82,6 || align=left | Magaria 
|---
| align=left | Zinder || align=left | Matamèye || align=right | 345.637 || align=right | 2.381 || align=right | 145,2 || align=left | Matamèye 
|---
| align=left | Zinder || align=left | Mirriah || align=right | 1.080.589 || align=right | 14.334 || align=right | 75,4 || align=left | Mirriah 
|---
| align=left | Zinder || align=left | Tanout || align=right | 475.125 || align=right | 35.447 || align=right | 13,4 || align=left | Tanout 
|---
| align=left | Zinder || align=left | - || align=right | 2.916.929 || align=right | 155.778 || align=right | 18,7 || align=left | Zinder 
|---
| align=left | C.U.Niamey || align=left | - || align=right | 1.302.910 || align=right | 255 || align=right | 5.109,5 || align=left | Niamey 
|---
| align=left | Total Niger || align=right | ' || align=right | 15.730.754 || align=right | 1.267.000 || align=right | 12,4 || align=left | Niamey''' 
|---
|}

Referințe

Bibliografie
Horia C. Matei, Silviu Neguț, Ion Nicolae, Caterina Radu, Ioana Vintilă-Rădulescu - Enciclopedia Africii'', Ed. Meronia, București, 2002. (învechită)